

Покровське — село, Артемовський міський округ, Свердловська область
 Покровське — село, Атяшевський район, Мордовія
 Покровське — присілок, Благовіщенський район, Башкортостан
 Покровське — село, Гірськомарійський район, Марій Ел
 Покровське — село, Горноуральський міський округ, Свердловська область
 Покровське — село, Дмитровський міський округ, Московська область
 Покровське — присілок, колишня Покровська сільська рада, Юровське сільське поселення, Грязовецький район, Вологодська область
 Покровське — присілок, колишня Юровська сільська рада, Юровське сільське поселення, Грязовецький район, Вологодська область
 Покровське — село, Каменський міський округ, Свердловська область
 Покровське — село, Котельницький район, Кіровська область
 Покровське — село, Маріїнсько-Посадський район, Чувашія
 Покровське — селище, Шумерлинський район, Чувашія
 Покровське — село, Юринський район, Марій Ел

Покровське — селище міського типу, Дніпропетровська область, Синельниківський район
 Покровське — село, Дніпропетровська область, Нікопольський район
 Покровське — село, Донецька область, Бахмутський район
 Покровське — село, Донецька область, Маріупольський район
 Покровське — село, Житомирська область, Коростенський район
 Покровське — село, Запорізька область, Пологівський район
 Покровське — село, Київська область, Броварський район
 Покровське — село, Кіровоградська область, Кропивницький район
 Покровське — село, Кіровоградська область, Голованівський район
 Покровське — село, Луганська область, Сватівський район
 Покровське — село, Миколаївська область, Миколаївський район
 Покровське — село, Миколаївська область, Баштанський район
 Покровське — село, Полтавська область, Полтавський район
 Покровське — село, Полтавська область, Лубенський район
 Покровське — село, Сумська область, Конотопський район
 Покровське — село, Чернігівська область, Новгород-Сіверський район
 Покровське — село, Чернігівська область, Корюківський район
 Покровське — селище, Полтавська область, Полтавський район
 Покровське — селище, Харківська область, Ізюмський район
 Покровське — зупинний пункт Харківської дирекції Південної залізниці, поблизу села Пришиб Ізюмського району Харківської області

Див. також 
 Покровськ
 Покров
 Покровське золоторудне родовище
 Шахтоуправління «Покровське»